Sant'Isidoro (Nardò), een plaats in Italië
 Sant'Isidoro (Rome), een kerk te Rome
 Isidorus van Madrid, een beschermheilige van boeren